

Codici 
 E30 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 Strada Europea E30 – strada europea Cork – Omsk
 E30 – autostrada ecuadoregna Transversal Central

Altro 
 BMW E30 – serie di automobili della BMW